Месихи (Рукнеддин Масуд Месихи; 1580—1655/6) — азербайджанский поэт.
 Месихи (1470—1512) — турецкий поэт.